

Geografia

Carney – città della Contea di Sligo
 Carney – località della Contea di Tipperary

Carney – census-designated place della Contea di Baltimora, Maryland
 Carney – villaggio della Contea di Menominee, Michigan
 Carney – città della Contea di Lincoln, Oklahoma

Altro
Isola Carney – isola dell'Antartide

Musica 
 Carney – album di Leon Russell del 1972
 Carney – album dei Cross Canadian Ragweed del 1998

Persone
Art Carney – attore statunitense
Augustus Carney – attore britannico
Bob Carney – cestista statunitense
Brian Carney – ex rugbista irlandese
David Carney – calciatore australiano
Emma Carney – triatleta australiana.
Harry Carney – musicista jazz statunitense
Jay Carney – politico, giornalista e funzionario statunitense
John Carney – regista e sceneggiatore irlandese
John C. Carney Jr. – politico statunitense
Karen Carney – calciatrice britannica
Lester Carney – velocista statunitense
Mark Carney – economista, banchiere e manager canadese
Patrick Carney – musicista statunitense
Reeve Carney – attore e cantante statunitense
Rodney Carney – cestista statunitense
Steve Carney – ex cestista statunitense con cittadinanza portoghese